Магги, Мэгги, Мэгг, Мадж — англоязычные упрощённые формы имени Маргарет (Маргарита).

 Фамилия
 Магги, Мауррен Хига (род. 1976) — бразильская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжке в длину.
 Магги, Юлиус (1846—1912) — швейцарский предприниматель.
 Maggi — торговая марка компании Nestlé.
 Магги (соус) — соус, изобретённый Юлиусом Магги и производимый его компанией.

 Фильмы
 Мэгги (фильм) (), другое название «Заражённая» — американский (США) постапокалиптический драматический фильм ужасов режиссёра Генри Хобсона и сценариста Джона Скотта.

См. также 
 Мэгги
 Маг
 Маги (значения)
 «Маги́» (, более правильная транскрипция — Магьи́, Магюи́ или Магьюи́ — между буквами «г» и «и» находится французский звук ю краткое) — французский телесериал и имя главной героини этого сериала. Сериал начат в 1985 году. Некоторые сезоны были показаны в России в 1990-е годы под названием «Маги́». 
 Магия (значения)